

Personaggi immaginari 
 Claw – personaggio della Lev Gleason Publications
 Claw the Unconquered – personaggio della DC Comics
 Claw – personaggio della serie animata Gargoyles - Il risveglio degli eroi
 Boss Artiglio (Dr. Claw) – personaggio della serie L'ispettore gadget

Videogiochi 
 Capitan Artiglio (Claw) – videogioco del 1997

Pagine correlate 
 Claws